En helt ny dag kan syfta på:

 En helt ny dag (album av Fernandoz) – ett album från 2008 av Fernandoz
 En helt ny dag (sång av Lotta Engberg) – en sång inspelad av Fernandoz på albumet En helt ny dag från 2008
 En helt ny dag (sång av Lotta Engberg) – en sång inspelad av Lotta Engberg på samlingsalbumet Schlager 85 från 1985
  En helt ny dag (Håkan Hemlin-låt) – en sång inspelad av Håkan Hemlin på albumet Håkan Hemlin från 2002